Au sens propre, un empilement est une accumulation d'objets les uns au-dessus des autres.
 L'empilement de blocs est un problème de physique mathématique concernant l'empilement le plus large possible de blocs sur le bord d'une table, décalés les uns par rapport aux autres au-dessus du vide.
 Au sens figuré, un empilement est une accumulation d'objets virtuels semblables (empilement de tâches, empilement de données).
 En mathématiques et en physique (avec des applications en minéralogie et pétrologie), un empilement est :
 à deux dimensions, l'accumulation de figures de même type à l'intérieur d'une figure donnée : empilement de carrés dans un carré, empilement de carrés dans un cercle, empilement de cercles dans un carré, empilement de cercles dans un cercle, empilement de cercles dans un triangle équilatéral, empilement de cercles dans un triangle isocèle rectangle Les problèmes d'empilement à deux dimensions sont liés à la problématique du pavage du plan ;
 à trois dimensions, le remplissage de l'espace par des objets de même type ou de types différents : empilement de sphères dans une sphère, empilements compacts Les problèmes d'empilement à trois dimensions sont liés à la problématique du pavage de l'espace.